Gabus Wetan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gabus Wetan, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Gabus Wetan, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar